Kühnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Antje-Katrin Kühnemann (* 1945), deutsche Ärztin und Fernsehmoderatorin
 Fritz Kühnemann (1840–1917), deutscher Unternehmer
 Eugen Kühnemann (1868–1946), deutscher Philosoph und Literaturwissenschaftler
 Herbert Kühnemann (1899–1962), deutscher Jurist
 Jakob Kühnemann (* 1984), deutscher Jazzmusiker
 Melanie Kühnemann-Grunow (* 1972), deutsche Politikerin (SPD), MdA
 Olaf Kühnemann (* 1972), israelisch-deutscher Maler